Četvrta hrvatska nogometna liga za sezonu 2009./10. sastojala se ukupno od devet skupina.

Istok 

Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska, 4. HNL Istok

Jug

Jug - DN 
 
Klubovi iz Dubrovačko neretvanske županije. 
Prvo igrana dvokružna liga (18 kola) te potom jednokružna Liga za prvaka i Liga za ostanak (svaka s po pet klubova).

Prvi dio 

 Izvori: 
 BŠK Zmaj Blato

Drugi dio 
Uračunati rezultati iz prvog dijela prvenstva.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 BŠK Zmaj Blato 
 markopolosport.net

Jug - SD 
 
Klubovi iz Dubrovačko neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug - ŠK/ZD 
 

Klubovi iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Kvalifikacije za 3. HNL - Jug 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 BŠK Zmaj

Sjever

Sjever A 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Sjever B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte

Središte A 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte B 
Klubovi iz Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Povezani članci 
 T-Com 1. HNL 2009./10.
 2. HNL 2009./10.
 3. HNL 2009./10.
 5. rang HNL-a 2009./10.
 6. rang HNL-a 2009./10.
 7. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Vanjske poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 4. HNL
  

2009-10
 4